Miejscowości o tej nazwie:
 Burlison – miasto w Stanach Zjednoczonych

Osoby o tym nazwisku:
 Bill Burlison – amerykański polityk
 Bob Burlison – angielski piłkarz